Агуи:

 Агуи — посёлок в Японии, находящийся в уезде Тита префектуры Айти.
 Агуи — городской храм и школа буддийских проповедников XII—XV веков в средневековой Японии.